Цунэхико Ватасэ (; 28 июля 1944, Цуна, префектура Хиого, Япония – 14 марта 2017) — японский киноактер. Начал свою карьеру в фильме режиссера Юкио Нода Furyo bancho kuchi kara demakase (1970). Снимался в популярных в 1970-е гг. фильмах жанров якудза эйга и пинку эйга. Также известен по таким фильмам как «Легенда о динозавре» (1977), «Август без императора» (1978), «Вирус» (1980), «Река Дотонбори» (1982), «Антарктическая история» (1983).

Рост: 174 см. Группа крови: IV (AB).

Его брат — актёр Тэцуя Ватари.

Фильмография 

2016 Omiyasan: Special (ТВ) … Kanzaburo Torikai

2015 Taxi Driver no Suiri Nisshi 37 (ТВ) … Hideo yoake

2014 Keishichô sôsa ikka 9 gakari: 2 Hour Special (ТВ)

2014 SP — Keishichô Keigoka 4 (ТВ) … Koji Takeuchi

2013 Yosono Uta ~ Watashi no Uta (ТВ)

2013	SP - Keishichô Keigoka 3 (ТВ) ... Koji takeuchi

2011	Антарктика: История о людях и собаках, бросивших вызов земле богов / Nankyoku tairiku: Kami no ryouiki ni idonda otoko to inu no monogatari (сериал)

2009	Санпей – рыбачок / Tsurikichi Sanpei ... Ippei Mihira

2007	Han-ochi (ТВ) ... Sôichirô Kaji

2005	Keibuho Narusawa Ryô: Hadan (ТВ)

2003	Musashi (сериал) ... Takuan

2001	Mission Barabba ... Euji

2001	Te no hira no yami (ТВ)

1998	Андромедия / Andoromedia ... Toshihiko Hitomi, Mai's father, Ai's creator

1997	Девочка, покорившая время / Toki o kakeru shôjo ... Antique Dealer

1994	Пик предательства / Chûshingura gaiden: Yotsuya kaidan ... Yasubei Horibe

1993	Рекс: История динозавра / Rex: kyoryu monogatari

1992	Ippai no kakesoba ... Hokkai- Teishujin

1990	Битва самураев / Ten to Chi to ... Usami

1990	Gekido no 1750 nichi

1989	226 ... Ryoji Ishihara

1989	Учитель / Sensei

1988	Шелковый путь / Tonkô ... Li Yuanhao

1988	Nikutai no mon

1987	Gorufu yoakemae ... Ryoma Sakamoto

1987	Shuto shôshitsu ... Tatsuya Asakura (Scientist)

1986	Смертельные тени / Jittemai

1986	Hakô kirameku hate ... Atsushi Tanii

1984	Мужчине живётся трудно: Задыхающийся в ночном тумане Торадзиро / Otoko wa tsurai yo: Yogiri ni musebu torajiro

1984	Aijou monogatari ... Takuji Shinozaki

1984	Irodori-gawa ... Sadaichi Yamakoshi

1983	Meiso chizu ... Takuro Sotoura

1983	Namidabashi ... Kenichi Shirai

1983	Антарктическая история /南極物語

1983	Jidai-ya no nyobo ... Yasu-san

1983	Amagi goe ... Matsunojo Tajima the Cop

1982	Река Дотонбори / Dôtonborigawa ... Kozo Watanabe

1982	Kaseki no kouya ... Sosuke Nishina

1982	Seishun no mon: Jiritsu hen ... Tadao Ishii

1981	Девочка в матроске и автомат / Sêrâ-fuku to kikanjû ... Sakuma, Makoto

1981	Mayonaka no shôtaijô ... Kazuo Harada

1981	Hyôryû

1980	Врата юности / Seishun no mon ... Kanayama

1980	Furueru shita ... Akira Miyoshi

1980	Warui yatsura ... Sakaki - Shinichi's lawyer

1980	Вирус (фильм, 1980) / Fukkatsu no hi ... Yasuo Tatsuno

1979	Нежданный ребёнок / Kamisamaga kureta akanbô ... Shinsaku Miura

1979	Провал во времени / Sengoku jieitai ... Hayato Yano

1979	Три неотправленных письма / Haitatsu sarenai santsu no tegami ... Minegishi

1978	Падение замка Ако / Akô-jô danzetsu ... Heihachiro Kobayashi

1978	Август без императора / Kôtei no inai hachigatsu ... Akimasa Fujisaki

1978	Происшествие / Jiken ... Takeshi Hanai

1977	Отец камикадзе / Yamaguchi-gumi gaiden: Kyushu shinko-sakusen

1977	Легенда о динозавре / Kyôryû kaichô no densetsu ... Ashizawa

1977	Yakuza senso: Nihon no Don ... Takeshi Nomizo

1976	Okinawa Yakuza sensô

1976	Onna hissatsu godan ken ... Shuji Takagi

1976	Kurutta yajû ... Shin Hayami

1976	Bôsô panikku: Daigekitotsu

1976	Jitsuroku gaiden: Osaka dengeki sakusen ... Takayama

1975	Сила Айкидо / Gekitotsu! Aikidô

1975	Новые битвы без чести и жалости 2 / Shin jingi naki tatakai: Kumicho no kubi

1975	Nihon ninkyo-do: gekitotsu-hen ... Sangoro

1974	Джинсовый блюз: Без будущего / Jinzu burusu: Asu naki furaiha ... Jiro Katagiri

1974	Datsugoku Hiroshima satsujinshû

1974	Gokudo VS furyô banchô

1974	Новые битвы без чести и жалости / Shin jingi naki tatakai

1974	Gakusei yakuza

1974	Sukeban: Taiman Shobu ... Kuroki Tatsuya

1973	Bodigaado Kiba: Hissatsu sankaku tobi

1973	Mamushi no kyôdai: musho gurashi yonen-han

1973	Телохранитель Киба / Bodigaado Kiba

1973	Опосредованная война / Jingi naki tatakai: Dairi sensô ... Kuramoto Takeshi

1973	Jitsuroku: Shisetsu Ginza keisatsu

1973	Sukeban: Kankain dassô ... Yôichi Kikumura

1973	Ужасная школа для девочек: Линчевание в классе / Kyôfu joshikôkô: bôkô rinchi kyôshitsu ... Tetsuya Wakabayashi - Scoop writer

1973	Teppôdama no bigaku

1973	Борьба без правил / Jingi naki tatakai ... Toshio Arita

1972	Mamushi no kyôdai: Shôgai kyôkatsu jûhappan

1972	Kogarashi Monjirô

1972	Yakuza to kôsô

1972	Gyangu tai gyangu: Aka to kuro no burûsu

1972	Неприкаянная серебряная бабочка / Ginchô wataridori ... Ryûji

1972	Семья Цветущей Сакуры из Канто / Junko intai kinen eiga: Kantô hizakura ikka ... Yasukichi

1971	Bakuto kirikomi-tai ... Takeji

1971	Boryokudan sai buso

1971	Furyo bancho yarazu buttakuri

1971	Gendai yakuza: chizakura san kyodai

1971	Симпатия к неудачнику / Bakuto gaijin butai

1971	Zubekô banchô: zange no neuchi mo nai ... Mari's friend

1971	Bakuchi-uchi: Inochi-huda

1970	Furyo bancho kuchi kara demakase

Примечания 

Актёры Японии